A nikaiai zsinat lehet:
az első nikaiai zsinat (325)
a második nikaiai zsinat (787)